Комплексный чемпионат мира по парусному спорту 2007 года является вторым по счёту чемпионатом, организуемым Международной федерацией парусного спорта (ISAF). Он проводился в г. Кашкайш, Португалия, с 28 июня по 13 июля.

Тройку лидеров на чемпионате возглавили британские, австралийские и бразильские яхтсмены. Российские спортсмены не завоевали ни одной медали.

Общий медальный зачёт

Таблица медалей

Примечания

См. также 
 Парусный спорт на Олимпийских играх

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации парусного спорта

Ч
2007 год в спорте
Спорт в Португалии в 2007 году
Парусный спорт в Португалии